Moški svetovni rekord v troskoku. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1911 postavil Dan Ahearn s 15,52 m, aktualni rekord pa Jonathan Edwards 7. avgusta 1995 z 18,29 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno sedemindvajset svetovnih rekordov, ki jih je postavilo osemnajst atletov iz devetih držav.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Troskok
Troskok